Kazungula is een plaatsaanduiding bij het bijna-vierlandenpunt van Botswana, Namibië, Zambia en Zimbabwe en kan verwijzen naar:
Kazungula (Botswana)
Kazungula (Zambia)
Kazungula (Zimbabwe)